La saison 1997-1998 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration du EV Zoug, qui remporte la saison régulière puis les play-off.

Ligue nationale A

Saison régulière

Play-off

Play-out 
Disputés du  au . Les équipes conservent la moitié des points obtenus en saison régulière.

Tour de promotion/relégation LNA/LNB 
Disputé du  au  :

 SC Langnau - HC Chaux-de-Fonds 4-1 (0-1 2-0 2-0)
 HC Chaux-de-Fonds - SC Herisau 5-6 (1-4 2-2 2-0)
 SC Herisau - SC Langnau 2-5 (0-1 0-2 2-2)
 HC Chaux-de-Fonds - SC Langnau 6-2 (3-0 3-1 0-1)
 SC Herisau - HC Chaux-de-Fonds 3-2 (1-0 1-2 1-0)
 SC Langnau - SC Herisau 3-2 (1-1 1-0 1-1)

Le SC Langnau, champion de LNB, remporte ces barrages et accède à la LNA, aux dépens de Herisau et de La Chaux-de-Fonds, qui sont deux à descendre en raison de la réduction de l'élite à 10 équipes la saison suivante.

Ligue nationale B

Saison régulière

Play-off

Tour de relégation



Juniors Élites

Voir aussi

Références 

1998
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1997
Sport en Suisse en 1998